Schauern steht für:

 Hafenarbeiter, die mit dem Be- und Entladen von Frachtschiffen betraut waren, siehe Schauerleute
 Schauern (Gemeinde Sankt Aegidi), Ortschaft von Sankt Aegidi, Bezirk Schärding, Oberösterreich